Лоун Три има више значења:
 Лоун Три (Ајова)
 Лоун Три (Колорадо)